Samardžija bzw. Samardzija ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Samardžija (* 1985), bosnischer Biathlet und Skilangläufer
 Jeff Samardzija (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Marko Samardžija (1947–2019), kroatischer Slawist
 Miloš Samardžija (* 1920), jugoslawischer Rechtswissenschaftler